Dinar Ramilevitch Khafizoulline - en russe :  et en  - (né le  à Kazan en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ak Bars Kazan, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2005. La saison suivante, il prend part à son premier match dans la Superliga. Puis, il évolue trois saisons dans la Vyschaïa liga avec le Neftianik Almetievsk. En 2010, il intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov dans la Ligue continentale de hockey. Le , il est échangé aux Ak Bars en retour d'un choix de deuxième ronde au repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il remporte la Coupe Gagarine 2015 et 2017 avec le SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie 2008.

Trophées et honneurs personnels

KHL 
 2010 : nommé meilleur débutant du mois de novembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa Liga || 70|| 3|| 13|| 16|| 66|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Ak Bars Kazan 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| Ak Bars Kazan || Superliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga || 59|| 1|| 8|| 9|| 116|| || || || ||
|-
| Neftianik Almetievsk 2 || Pervaïa Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga || 32|| 2|| 3|| 5|| 24|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga || 34|| 1|| 4|| 5|| 28|| 10|| 0|| 1|| 1|| 33
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Vitiaz || KHL|| 44|| 3|| 9|| 12|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Vitiaz || KHL || 50|| 1|| 4|| 5|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Vitiaz Tchekhov || KHL || 46|| 3|| 8|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 45|| 5|| 9|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| 9|| 0|| 2|| 2|| 29
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 39|| 2|| 8|| 10|| 12|| 18|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||38 ||1 ||7 ||8 ||12 ||14 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||46 ||3 ||15 ||18 ||37 ||18 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 4|| 12|| 16|| 20|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49 || 7 || 14 || 21 || 37 || 15 || 2 || 6 || 8 || 9
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29 ||0 || 7 || 7 || 10 || 4 || 0 || 0|| 0 || 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41 || 1 || 5 || 6 || 12 || 16 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 34|| 2|| 5|| 7|| 12|| 11|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| +3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| +6||align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1989
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine